Die AEGON Championships 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 8. bis zum 16. Juni 2013 im Londoner Queen’s Club stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde auf Rasen ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Halle die Gerry Weber Open gespielt, die genau wie die AEGON Championships zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Kroate Marin Čilić, der in diesem Jahr an Position fünf gesetzt war und wieder das Finale erreichte. Dort unterlag er dem topgesetzten Briten Andy Murray, trotz gewonnenem Startsatz, in drei Sätzen. Für Murray war dies bereits der dritte Erfolg bei den AEGON Championships sowie sein 27. Turniersieg insgesamt in seiner Karriere. Im Doppel gewannen im letzten Jahr Max Mirny und Daniel Nestor den Titel. Während Nestor in diesem Jahr mit einem neuen Partner antrat, verzichtete Mirny auf die Teilnahme am Turnier. Das Finale gewannen das US-amerikanische Brüderpaar Bob und Mike Bryan in drei Sätzen gegen Alexander Peya und Bruno Soares. Für die Bryan-Brüder war es bereits der fünfte Erfolg bei den AEGON Championships sowie der 90. gemeinsame Doppeltitel auf der ATP Tour.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die 8 topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die AEGON Championships 2013 fand vom 8. bis zum 10. Juni 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den AEGON Championships 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 181 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 157 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Hammersmith and Fulham